Hans Norberg, né le  et mort le  à Luleå en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 22 est retiré de l'équipe du Luleå HF.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || Luleå HF || Division 1
|| 25 || 11 || 9 || 20 || 24 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Luleå HF || Division 1
|| 26 || 32 || 10 || 42 || 20 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Luleå HF || Division 1
|| 26 || 21 || 13 || 34 || 36 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Luleå HF || Division 1
|| 31 || 21 || 12 || 33 || 32 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || AIK IF || Elitserien
|| 31 || 11 || 10 || 21 || 32 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 1984-1985 || AIK IF || Elitserien
|| 35 || 18 || 12 || 30 || 52 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Luleå HF || Elitserien
|| 35 || 14 || 16 || 30 || 38 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || Luleå HF || Elitserien
|| 33 || 6 || 9 || 15 || 39 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || Luleå HF || Elitserien
|| 20 || 5 || 2 || 7 || 4 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Luleå HF || Elitserien
|| 26 || 8 || 9 || 17 || 24 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en août 1959
Naissance en Suède			
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Décès en novembre 2012
Décès à 53 ans
Décès en Suède